Ilme ist der Name von Fließgewässern:

 Ilme, linker Zufluss der Leine bei Volksen (Einbeck), Landkreis Northeim, Niedersachsen, Deutschland
 Ilme, deutscher Name der Borodinka, rechter Zufluss der Putilowka (zur Lawa (Alle)) bei Nowo-Bobruisk, Oblast Kaliningrad, Russland